Gautier, versão em francês de "Gualtério" ou "Walter", pode ser:

Gautier (Mississippi)
Pleumeur-Gautier
5444 Gautier

Desambiguações de topônimos